Аутгрупповая враждебность или внешнегрупповая дискриминация — феномен межгруппового восприятия, в котором наблюдается различие в оценках «своей» и «чужой» группы в пользу «своей». Аутгрупповая враждебность выражается в недооценке «чужой» группы и её членов, что может привести к развитию враждебности и межгруппового конфликта.

Термин аутгрупповой враждебности подобен этноцентризму. Отличительной особенностью межгрупповых отношений от этноцентризма является субъективность, пристрастность межгруппового восприятия и оценивания, которая проявляется в таких феноменах, как стереотипы и предрассудки (Майерс Д., 1997). Обратный феномен аутгрупповой враждебности — ингрупповой фаворитизм.

Теоретические знания 
3. Фрейд писал о том, что аутгрупповая враждебность — это некое неизбежное и универсальное явление, которое способствует сплоченности и стабильности группы. Идея З. Фрейда получила развитие в работах Т. Адорно, согласно которому, аутгрупповая враждебность коррелирует с такой личностной чертой, как авторитарность. Впоследствии эта идея подверглась критике.

В знаменитом эксперименте М. Шерифа аутгрупповая враждебность рассматривается уже как характеристика межгруппового взаимодействия — конфликта или сотрудничества. Эта теория констатировалась в результате нескольких серий экспериментов в летнем лагере с подростками. В ситуации конкурентного взаимодействия, в основе которого лежит объективный конфликт интересов, приводит к усилению проявлений межгрупповой агрессии и враждебности и одновременному усилению внутригрупповой сплоченности.

Анри Тэшфел после проведения своих экспериментов постулировал, что аутгрупповая враждебность будет даже в случае, если нет конфликта интересов. Причина межгрупповой дискриминации не в характере взаимодействия, а в простом факте осознания принадлежности к своей группе.

Причины возникновения 
Феномен аутгрупповой враждебности привёл к выделению причин, по которым человек склонен защищать и выделять свою группу:
 Под воздействием низкой самооценки и недостаточного самоуважения личности как члена группы или группы в целом, то есть социальной идентичности;
 В ситуации сильной конкуренции между группами;
 Отсутствие внутри группы отдельной группы людей (надгрупповой категории).

Литература 
 Агеев В. С. Межгрупповое взаимодействие: социально-психологические проблемы. — М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. — 240 с. ISBN 5—211—01029—9
 Андреева Г. М. Социальная психология. Учебник для высших учебных заведений / Г. М. Андреева. — 5-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2007. — 363 с. ISBN 978-5-7567-0274-3
 Майерс Д. Социальная психология. 7-е издание. — СПб.: Питер, 2010. ISBN 978-5-88782-430-7.
 Стефаненко Т. Г. Этнопсихология: Учебник для вузов / Т. Г. Стефаненко. — 4-е изд., испр. и доп. — М.: Аспект Пресс, 2009.— 368 с. ISBN 978-5-7567-0414-3

См. также 
 Ингрупповой фаворитизм
 Этноцентризм
 Теория социальной идентичности
 Эффект однородности чужой группы
 Летний лагерь (эксперимент)
 Эксперименты Тэшфела

Социология
Социальная психология